Алхі́мік — середньовічний учений в області алхімії
 «Алхімік» — роман бразильського письменника Пауло Коельйо (1987)
 «Алхімік» — фільм жахів американського режисера Чарльза Бенда (1983)

Див. також 
 «Алхімік, що відкриває фосфор» — картина британського живописця Джозефа Райта (1771)
 «Сталевий алхімік» — японська манґа (2003)